Sklavensee ist der Name zweier Seen in Kanada:

Großer Sklavensee, in den Nordwest-Territorien
Kleiner Sklavensee, in Alberta